Christyn is een familienaam van een Brabants geslacht van rechtsgeleerden uit de 17e eeuw. De familie werd geadeld en is vandaag meer gekend onder de naam Christyn de Ribaucourt.
Jan Baptist I Christyn (1630-1690), auteur van onder meer de Jurisprudentia heroica; hij bekleedde verscheidene hoge ambten in het centraal bestuur te Brussel en te Madrid
Jan Baptist II Christyn (1635-1707), neef van Jan Baptist I, raadsheer in de Raad van Brabant
Libert Frans Christyn (1639-1717), broer van Jan Baptist I, raadsheer in de Raad van Brabant, lid van de Hoge Raad der Admiraliteit en vice-kanselier van Brabant.